Prosper ist
 ein männlicher Vorname, siehe Prosper (Vorname) – dort auch Namensträger

Prosper ist der Familienname folgender Personen:
 Dezardin Prosper (* 2000), mauritischer Leichtathlet
 Sandra Prosper, US-amerikanische Schauspielerin

Prosper heißen
 das Bergwerk Prosper-Haniel in Bottrop 
 die dazugehörige Zeche Prosper
 die nahegelegene Kokerei Prosper
 Prosper (Band, Deutschland), deutsche Progressive-Rock-Band
 Prosper (Band, USA), US-amerikanische Band
 ein Chanson von Maurice Chevalier

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Prosper (Michigan)
 Prosper (Minnesota)
 Prosper (North Carolina)
 Prosper (North Dakota), im Cass County
 Prosper (Oregon)
 Prosper (Texas)
 Prosper (Vermont)

Siehe auch:
 Prosper Township
 Prosperit
 Prospero